Buciumi kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Buciumi (Bacău)
 Buciumi (Sălaj)